Воклюз () — Департамент Франции, один из департаментов региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Административный центр — Авиньон. Согласно переписи 2012 года население департамента составляло 546 314 человек. По состоянию на 2015 год территория Воклюза была разделена на 3 округа (Авиньон, Апт и Карпантрас), 17 кантонов и 151 коммуну. В департаменте 12 городов с населением свыше 10 000 человек. Коммуны Руссийон, Сегюре, Венаск, Менерб, Лурмарен, Горд и Ансуи были отмечены знаком «Самые красивые деревни Франции».

В данном списке приведены коммуны департамента Воклюз в алфавитном порядке. 
(CAA) Городское сообщество Большого Авиньона, образованное в 2001 году. Включает также часть департамента Гар.
(CAC) Городское сообщество Ванту-Конта-Венессен, образованное в 2003 году.
(CAP) Городское сообщество земель Экс-ан-Прованс, созданное в 2001 году. Расположено в основном в департаменте Буш-дю-Рон.

Примечания 

Воклюз